Хабеш или Габеш (Абиссиния) — древнее название Эфиопии
 Эялет Хабеш — османский эялет, который занимал территории побережья Хиджаза и Северо-Восточной Африки.

См. также 
 Хабеша